Crestline – chipset della Intel
 Crestline – census-designated place statunitense situato in California
 Crestline – villaggio statunitense situato nello stato dell'Ohio